Onderdistrict in Indonesië
 Kedu (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Temanggung in de provincie Midden-Java
Plaats in Indonesië
 Kedu (Kedu), een plaats in het bestuurlijke gebied Temanggung in de provincie Midden-Java
 Kedu (Buay Madang Timur), een plaats in het bestuurlijke gebied Ogan Komering Ulu in de provincie Zuid-Sumatra